Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 2014 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 2014. Rozegrano dwa turnieje finałowe, suma punktów zdobytych w obu turniejach decydowała o kwalifikacji końcowej, z tym że najlepsza czwórka rozegrała jeszcze dodatkowo bieg finałowy, również liczony do końcowej punktacji. Tytuł zdobył Niels Kristian Iversen.

Klasyfikacja końcowa 
 Finały: Holstebro (15 maja 2014), Fjelsted (8 sierpnia 2014)

Bibliografia 
 Niels Kristian Iversen najlepszy w 1. finale IM Danii
 Niels Kristian Iversen mistrzem Danii

2014
2014 w sporcie żużlowym
2014 w Danii